Nationaal park New Forest, een natuurgebied en nationaal park in Zuid-Engeland
New Forest (district), een district in het Engelse graafschap Hampshire
Newforestpony, een ponyras
New Forest (North Yorkshire), een civil parish in North Yorkshire